Гленко има више значења:
 Гленко (Флорида)
 Гленко (Луизијана)
 Гленко (Охајо)
 Гленко (Алабама)
 Гленко (Илиноис)
 Гленко (Кентаки)
 Гленко (Минесота)
 Гленко (Оклахома)